NVL steht für:

 Nationale Versorgungsleitlinie
 Naval Vessels Lürssen, Marineschiffbau-Unternehmen
 Neuer Verband der Lohnsteuerhilfevereine  e.V.

Abkürzung